Název Zelená Hora má více významů a může označovat:

 1. Zelená Hora (Kraslice) – část obce Kraslice okrese Sokolov
 2. Zelená Hora (Lužany) – část obce Lužany v okrese Plzeň-jih
 3. Zelená Hora (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 4. Zelená Hora (Polsko) – polské město

Název Zelená hora pak nese více vrcholů:

 5. Zelená hora (Plaská hornatina) (412,6 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, severozápadně od Podmokel
 6. Zelená hora (533 m) – vrchol severně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih
 Zelená Hora (zámek) – zámek na vrchu Zelená hora
 7. Zelená hora (610 m) – vrchol s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého u okresního města Žďáru nad Sázavou
 8. Zelená hora (619 m) – vrchol západně od Budíškovic v okrese Jindřichův Hradec
 9. Zelená hora (637 m) – vrchol západně od okresního města Cheb
 10. Zelená Hora (Slovenský ráj) – vrchol na Slovensku v pohoří Slovenský ráj (654 m n. m.)

Podobný název 
 Zelený vrch